Ле-Мені́й-Сен-Дені́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 32 км на південний захід від Парижа, 15 км на південний захід від Версаля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2532 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 6725,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ле-Меній-Сен-Дені на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Ле-Меній-Сен-Дені на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Івлін

Примітки 

Муніципалітети департаменту Івлін